Psion – brytyjska firma komputerowa
 Psion, Psionik – żargonowe określenie maga psionicznego w grach fabularnych
 inna nazwa charmonium, cząstki złożonej w fizyce